184-я дивизия

 184-я армейская дивизия
 184-я парашютная дивизия
 184-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в сентябре 1940 году в ПрибОВО, в июне 1941 года размещалась в ПрибОВО, уничтожена в 1941 году;
 184-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году в Крыму как 4-я Крымская стрелковая дивизия пограничных войск НКВД, понесла потери и расформирована в 1941 году;
 184-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1942 году;

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (150. - 199.)#184. divizija